Купа́нь — село в Переславском районе Ярославской области. Старинное название — Хупань.

Рядом с селом (по дороге из Переславля) расположен источник святой Варвары, где возведена часовня и устроена купальня.

История 
В 1518 году село было приложено в Троице-Сергиев монастырь, которому принадлежало до секуляризации 1764 года.

Церковь Иоанна Богослова известна с 1563 года. До 1782 года при ней была другая деревянная церковь во имя святой великомученицы Варвары. В 1814 году усердием прихожан устроен каменный двухэтажный храм, в нём два престола: в верхнем этаже в честь святого апостола Иоанна Богослова, в нижнем в честь святой великомученицы Варвары.

В селе действовала церковно-приходская школа.

Население

Примечания 

Сёла Троице-Сергиева монастыря
Населённые пункты Переславского района